Djurgårdens IF Fotbollförening er en svensk fodboldklub fra Stockholm, som spiller i den svenske række, . Klubben har vundet det svenske mesterskab 12 gange, senest i 2019. Under sæsonen 2013 vil Djurgårdens IF have Djurgårdsandans logo på brystet.

Djurgårdens IF har hjemmebane på Tele2 Arena.

Danske spillere 
 Søren Larsen
 Nicolaj Agger
 Marc Pedersen
 Peter Nymann
 Kasper Jensen

Kendte spillere 
 Teddy Sheringham
 Stefan Rehn
 Jesper Blomqvist
 Ibrahim Ba
 Johan Elmander
 Mattias Jonson
 Andreas Isaksson
 Kim Källström

Europæisk deltagelse

Eksterne henvisninger 
 Djurgårdens hjemmeside 

Fodboldklubber i Sverige
Sport i Stockholm
Fanejede fodboldklubber